Проховице:

 Проховице — город на реке Кацбах в Нижнесилезском воеводстве, входит в Легницкий повят.
 Проховице — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Легницкий повят, Нижнесилезское воеводство.